Finse hockeyploeg (mannen)
 Finse hockeyploeg (vrouwen)